Jan Kappeyne van de Coppello (1822-1895), voorzitter van de ministerraad
 Jacobus Kappeyne van de Coppello (1854-1920), politicus
 Annelien Kappeyne van de Coppello (1936-1990), politicus en staatssecretaris